Василий Кочетко́в:
 Кочетков, Василий Дмитриевич (1923—1942) — гвардии младший лейтенант, кавалер ордена Ленина;
 Кочетков, Василий Николаевич (1785—1892) — русский солдат трёх императоров.